António Ferro oder Antonio Ferro ist der Name folgender Personen:

* António Ferro (Journalist) (1895–1956), portugiesischer Journalist, Verleger und Politiker
 António Ferro (Fußballspieler) (1896–1937), argentinischer Fußballspieler 
 Antonio Ferro (Mafioso), italienischer Mafioso